

Astronomia 
 Vega  – stella della costellazione della Lira
 Vega  – cratere lunare

Astronautica 
 Vega  – razzo vettore europeo
 Vega 1 e 2  – sonde spaziali sovietiche per lo studio di Venere e della Cometa di Halley

Geografia 
Vega  – comune norvegese della contea di Nordland
Vega  – città statunitense del Texas
Vega Alta  – città di Porto Rico
Vega Baja  – città di Porto Rico
Vega Baja del Segura  – comarca spagnola
Isola Vega  – isola dell'Antartide

Personaggi immaginari 
 Vega  – personaggio dell'anime L'invincibile Dendoh
 Vega  – personaggio della serie di videogiochi e di altri media di Street Fighter
 Vega  – nome in Giappone di M. Bison, personaggio della serie di Street Fighter
Vega – intelligenza artificiale nel videogioco Doom
 Re Vega  – personaggio antagonista della serie di cartoni animati Ufo Robot Goldrake

Persone 
Vega  – cantautrice spagnola
Alan Vega – cantante e artista statunitense
Alexa Vega – attrice statunitense
Amelia Vega – modella dominicana
Bryan Vega – calciatore costaricano
César Vega – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
Charlotte Vega  – attrice spagnola
Daniel Vega – regista peruviano
Daniela Vega – attrice e cantante lirica cilena
David Vega – tennista spagnolo
Diego Vega – regista peruviano
Deyver Vega – calciatore costaricano
Fernando Vega – calciatore spagnolo
Gisela Vega – cestista argentina
José Jacinto Vega – ex calciatore ecuadoriano
Jurij Vega – matematico sloveno
Leandro Vega – calciatore argentino
Little Louie Vega – disc jockey statunitense
Makenzie Vega – attrice statunitense
Marcelo Vega – ex calciatore cileno
Mario Vega – calciatore argentino
Matías Vega – calciatore argentino
Orlando Vega – ex cestista portoricano
Paulina Vega – modella colombiana 
Paz Vega – attrice e modella spagnola
Ramon Vega  – ex calciatore svizzero
Renny Vega – calciatore venezuelano
Savio Vega – wrestler portoricano
Sergio Vega – musicista e bassista statunitense
Suzanne Vega  – cantautrice statunitense
Valentina Vega – ex cestista italiana
Vicente Vega – ex calciatore venezuelano
Zuria Vega – attrice messicana

Navi 
  – brigantino a palo svedese
  – torpediniera della Regia Marina
 Vega – pattugliatore della Marina Militare italiana

Altro 
 Vega  – in finanza, misura della sensibilità di un'opzione rispetto alla volatilità implicita del sottostante
Vega Aircraft Company – azienda aeronautica statunitense
 VEGA Science Technology Park  – parco scientifico tecnologico di Marghera (Venezia)
Chevrolet Vega – automobile
 Vega – sala concerti di Copenaghen
 7º Reggimento AVES "Vega" – reparto di Aviazione dell'Esercito

Pagine correlate 
La Vega